Рибалкін — російське прізвище. Відомі носії:
 Рибалкін Валерій Сергійович (нар. 1952) — український сходознавець, арабіст, перекладач, дипломат, доктор філологічних наук, (2000), професор (2005)
 Рибалкін Станіслав Геннадійович (1935—1995) — радянський актор оперети, співак, письменник Чернігова.

 російські прізвища